Giuliano Cesarini (1398-1444) – cardinale, nominato il 24 maggio 1426 da papa Martino V
 Giuliano Cesarini (1466-1510) – cardinale, nominato il 20 settembre 1493 da papa Alessandro VI, nipote del precedente
 Giuliano Cesarini (1491-1566) – marchese, pronipote del precedente
 Giuliano Cesarini (1572-1613) – duca, appartenente alla famiglia dei Cesarini
 Giuliano Cesarini (1618-1665) – nobile italiano, terzo duca di Civitanova Marche